Ти́ра () — община (дим) в Греции. Входит в одноимённую периферийную единицу в периферии Южные Эгейские острова. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 90,623 квадратного километра. Плотность 171,59 человека на квадратный километр. Административный центр — Тира. Димархом на местных выборах 2014 года избран Анастасиос-Николаос Зорзос ().

Община создана в 1997 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Тире присоединена упразднённая община Ия.

Включает в себя острова: Аспрониси, Неа-Камени, Палеа-Камени, Тирасию, Тиру и острова Христиана (Асканья, Христиани и Эсхати).

Административное деление 

Община Тира делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Тира
Димы Греции